Les baphétidés (Baphetidae) forment une famille éteinte de stégocéphales basaux rattachés à la super-famille des Baphetoidea. Les baphétidés sont de grands prédateurs du Carbonifère supérieur, ayant vécu du Namurien au Westphalien, dans ce qui est aujourd'hui l'Europe.

Des restes fragmentaires datant du Carbonifère inférieur du Canada ont été provisoirement attribués au groupe. Les relations phylogénétiques des baphétidés sont incertaines : alors que de nombreuses études place le groupe comme un proche parent des amniotes, mais d'autres analyses montre que les Baphetidae forment un taxon plus basal de stégocéphales (le clade qui inclut les tétrapodes et leurs parents éteints). Les baphétidés sont parmi les premiers proto-tétrapodes fossiles du Carbonifère à etre découvert et initialement décrites en 1850 par le paléontologue canadien John William Dawson. Les baphétidés ont été pendant un temps référés à la famille Loxommatidae, mais ce groupe s'est avéré plus tard être un synonyme junior de Baphetidae, nommé plus tôt, en 1865. Les baphétidés sont principalement connus à partir de crânes, très peu de matériel post-crânien étant connus.

Description 

La présence de lignes latérales et les longues rangées de dents en forme d'aiguilles montrent que la plupart étaient piscivores. Leur développement est probablement amphibie, bien qu'aucun fossile à l'état larvaire ne soit connus. Leur caractéristique la plus connue est une curieuse orbite en forme de trou de serrure formée par l'excavation des os lacrymaux et préfrontaux devant l'œil. Il est suggéré que cet espace abritait une glande saline ou une sorte d'organe électrosensoriel. La meilleure hypothèse est que l'espace permettait peut-être la contraction d'un muscle ptérygoïdien élargi. Dans ce cas, cette modification crânienne représenterait une forme précoce de fenestration crânienne pour les muscles de la mâchoire.

Le crâne est peu profond. Contrairement aux embolomères, la joue des baphétidés et le toit du crâne sont suturés ensemble. Il y a une encoche spiraculaire « otique » fortement enfoncée, mais l'étrier est distalement large, ce qui semble exclure un appareil auditif sensible. Le palais est fermé, caractère primitif, mais très différent des temnospondyles. Les coronoïdes ne portent ni dents ou de denticules, tandis que le dentaire a une double rangée de dents.

Comme le taxon est basé presque exclusivement sur des crânes, les corps sont très mal connus. On dit souvent que le corps ressemblent à un crocodile, mais cela semble être en grande partie une supposition.

Il n'est pas clair si tous les genres attribués à ce groupe sont vraiment étroitement liés. Les quatre genres traditionnels de baphetidés (Loxomma, Baphetes, Megalocephalus et Spathicephalus) ont récemment été complétés par Eucritta, une forme quelque peu différente. Il a également suggéré que Crassigyrinus pourrait être étroitement lié.

Taxonomie

Historique 
Les baphétidés sont décrits pour la première fois par la paléontologue américain Edward Drinker Cope, lorsqu'il érigé la famille des Baphetidae en 1865 pour le  genre Baphetes. Richard Lydekker nomme la sous-famille Loxommatinae en 1889 pour Loxomma. D. M. S. Watson décrit le groupe sous le nom de Loxommatidae en 1917. Des études ultérieures montrent que Baphetes et Loxomma sont des parents proches au sein de la même famille, et parce que Baphetidae est nommé avant Loxommatidae, il a l'ancienneté et est le nom valide du groupe.

Phylogénie 
Les baphétidés étaient auparavant considérés comme des temnospondyles primitifs, et plus récemment comme des reptiliomorphes. Il est probable, cependant, qu'ils représentent un plus d'un certain nombre de radiations de tétrapodomorphes du Carbonifère inférieur. Les analyses phylogénétiques assistées par ordinateur d'une matrice de données utilisant les caractéristiques de la plupart des grands groupes de vertébrés terrestres placent les baphétidés près de l'ascendance des amniotes.

Avec la réinterprétation des Ichthyostegalia en tant que formes aquatiques, les baphétidés sont de bons candidats pour le premier groupe de stégocéphales à passer réellement beaucoup de temps sur la terre ferme. Si c'est le cas, les baphétidés peuvent être un taxon assez important.

Cladogramme basée selon Swartz en  :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Stegocephalia
 Baphetoidea
 Tetrapoda

Références taxonomiques 

Stegocephalia
Taxon fossile décrit en 1865